Schilpp ist der Name von:
Paul Arthur Schilpp (1897–1993), US-amerikanischer Philosoph
Peter Schilpp (1893–1952), deutscher Politiker